Овся́нковский сельсовет (; до 1992 г. — Любижский) — административно-территориальная единица Горецкого района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Овсянка.

История 
До 5 июня 1992 года сельсовет именовался Любижский.

Состав 
Включает 17 населённых пунктов:
 Гривец — деревня.
 Гулидовка — деревня.
 Душки — деревня.
 Кривцы — деревня.
 Кукшиново — деревня.
 Лихачево — деревня.
 Любиж — деревня.
 Овсянка — агрогородок.
 Осиповичи — деревня.
 Поленка — деревня.
 Полна — деревня.
 Сальники — деревня.
 Селец — деревня.
 Тимоховка — деревня.
 Тушевая — деревня.
 Ходоровка — деревня.
 Шеды — деревня.

Население 
 1999 год — 2165 человек
 2010 год — 1627 человек

См. также 
 Горецкий район

Примечания

Ссылки 
 Горецкий райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Горецкого района